Elleboog, de verbinding tussen boven- en onderarm
Elleboog (Ooststellingwerf), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Ooststellingwerf
Circus Elleboog, een Nederlands jeugdcircus